Фаа́ ди Бру́но () — итальянская старинная дворянская фамилия. 
Известные представители:

 Ками́лла Фаа́ ди Бру́но да Каза́ле (), Ками́лла Фаа́ Гонза́га, маркиза Момбару́ццо (1599—1662) — первая морганатическая жена Фердинандо I Гонзага, герцога Мантуи и Монферрата.
  (1820—1866) — итальянский адмирал, погиб в битве при Лиссе.
 Франче́ско Фаа́ ди Бру́но (; 1825—1888) — итальянский математик и священник, блаженный римско-католической церкви.

В честь Франческо Фаа ди Бруно названа Формула Фаа ди Бруно

В память адмирала Эмилио Фаа ди Бруно в итальянских ВМС было названо несколько кораблей:
 Фаа ди Бруно (канонерская лодка) (1896)
  (1917)
  (1936) — подводная лодка типа «Марчелло»

См. также 
 Фаа